Алекса́ндров II — железнодорожная станция на участке Александров — Орехово-Зуево Большого кольца Московской железной дороги. Располагается в юго-западной части города Александрова Владимирской области, в районе Космической улицы.

Через станцию ежедневно проходит 8 пар электропоездов из Александрова на Орехово-Зуево, 3 пары далее на Куровскую, 1 пара до Киржача, пригородный поезд на тепловозной тяге на Иваново (прямой поезд на линию Северной железной дороги через Бельково, 1 пара в день). Через Александров II также следуют пассажирские поезда из Москвы на Иваново и Кинешму. На станции — 2 низкие платформы, пассажирское движение осуществляется по трём путям, здание вокзала не работает.

Станция была открыта в 1953 году в рамках реконструкции восточного участка Большой Московской окружной дороги. До этого существовала прямая линия от станции Александров, по которой с 1893 года осуществлялось движение в сторону Орехово-Зуева. Она пролегала ближе к центру города. 

С открытием станции Александров II маршрут движения поездов несколько удлинился, но благодаря этому движение было отведено от населённых районов города. 

Ранее была станцией 3 класса.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Владимирской области

Ссылки 
 Расписание электричек по станции Александров II

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту
Транспорт Александрова
Железнодорожные станции и платформы Александровского района Владимирской области
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Здания и сооружения Александрова